Callima är ett släkte av fjärilar. Callima ingår i familjen praktmalar, (Oecophoridae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Praktmalar
Callima